Соревнования по метанию копья у женщин на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне прошли 7 и 9 августа 2012 года на Олимпийском стадионе.

Олимпийская чемпионка 2008 года Барбора Шпотакова уверенно вновь выиграла золото: в финале она показала 4 лучших броска. В 4-й попытке она показала лучший результат сезона в мире (69,55 м).

Рекорды 
Олимпийский рекорд до начала Олимпийских игр.

Рекорд остался непобитым.

Квалификация

Финал

Ссылки 
 Программа соревнований 

Метание копья на Олимпийских играх
Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 2012